Финал Кубка Англии по футболу 1981 года () стал 100-м финалом старейшего футбольного турнира в мире, Кубка Англии. В нём встретились английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Первый матч состоялся 9 мая 1981 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч завершился со счётом 1:1 (оба мяча забил форвард «Сити» Хатчисон, сначала в чужие ворота, а затем в свои) и поэтому был переигран 14 мая. Вторая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Лондона.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Переигровка

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk

1981
Кубок Англии 1981
Кубок Англии 1981
Футбол в Европе в 1981 году
События 9 мая
События 14 мая
Май 1981 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1981 году
1981 год в Лондоне